Прачуапкхирикхан () — одна из 77-и провинций Таиланда, расположена вдоль побережья Сиамского залива на востоке и границы с Мьянмой на западе. Расположена между Центральным и Южным Таиландом.

Население — 464 711 человек (2010, 56-я из всех провинций), проживающих на территории 6 367,6 км² (32-я).

Административный центр провинции — город Прачуапкхирикхан. Провинция разделена на восемь районов-ампхое.

На севере провинции расположен известный туристический центр Хуахин.

Географическое положение

Климат

Административное деление 

Провинция подразделяется на 8 районов (ампхе), которые в свою очередь, состоят из 48 подрайона (тамбон) и 388 поселений (мубан).

 Mueang Prachuap Khiri Khan
 Kui Buri
 Thap Sakae
 Bang Saphan
 Bang Saphan Noi
 Pran Buri
 Hua Hin
 Sam Roi Yot

Изображения

Ссылки 
 Официальный сайт провинции Прачуапкхирикхан

Примечания 

Провинции Таиланда